52-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла  года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1954.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт